Юрій Ігорович Гелетій ( 5 жовтня 1979) — український економіст, фінансист, юрист, кандидат економічних наук, заступник Міністра фінансів України, член наглядової ради Приватбанку, Укргазбанку та Українського фонду стартапів.

Заступник Голови Національного банку (з 22 липня 2020 року).

Освіта 

Юрій Гелетій здобув вищу освіту уЛьвівському національному університеті ім. І.Франка: у 2001 році закінчив факультет міжнародних відносин та отримав кваліфікацію спеціаліста з міжнародних економічних відносин, перекладача; у 2002 році — юридичний факультет (спеціаліст з правознавства). У 2013 році здобув ступінь кандидата економічних наук в Інституті регіональних досліджень НАН України.

У 2003 році пройшов навчальний курс за міжнародною програмою «Торгівельна політика і комерційна дипломатія» (Карлтонський університет і університет Оттави (Канада).

У 2002 році — курс «Європейська економіка, інтеграція і право» (факультет економіки і права університету міста Байройт (Німеччина).

Професійна діяльність 

Після завершення навчання працював в Національному банку України, де протягом 2003—2015 рр. пройшов шлях від економіста І категорії до керівника підрозділу у структурі банківського нагляду.

З жовтня 2015 р. до липня 2018 р. Юрій Гелетій обіймав посаду Директора Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів України, де, зокрема, займався питаннями стратегічного реформування державного банківського сектора, розвитку ринку фінансових послуг, ринку цінних паперів.

У липні 2018 р. Кабінет Міністрів призначив Юрія Гелетія на посаду заступника Міністра фінансів України, а 5 грудня 2018 р. — на посаду заступника Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції.

Член наглядової ради «Укренерго».

Примітки

Посилання 
 профіль на сайті міністрества 
 

Заступники міністрів України
Українські фінансисти
Українські економісти
Кандидати економічних наук України
Випускники Львівського університету
Міністерство фінансів України
Персоналії:Приватбанк